Параньюш (Амареш) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Параньюш (Порту) — район в Португалии, входит в округ Порту.

См. также 
 Параньос